Het seizoen 2008/09 van de Belgische Eerste Klasse vrouwenvoetbal ging van start op 30 augustus 2008 en eindigde op 16 mei 2009. De landstitel werd gewonnen door Standard Fémina de Liège, vijftien jaar na de laatste titel voor club.

Gepromoveerde teams 
De kampioen in Tweede Klasse van vorig seizoen, KSV Jabbeke, was een nieuwkomer. Omdat vorig seizoen eersteklasser VCD Eendracht Aalst forfait had gegeven en was verdwenen, was er een bijkomende plaats in Eerste Klasse. Deze werd ingenomen door FCF Braine-Rebecq, dat vorig seizoen tweede was geëindigd in Tweede Klasse.

Degraderende teams 
Op het eind van het seizoen degradeerde nieuwkomer FCF Braine-Rebecq weer naar Tweede Klasse. Net als vorige seizoen werd DV Famkes Merkem voorlaatste en moest het een barragewedstrijd spelen voor behoud. Famkes Merkem won tegen tweedeklasser KV Cercle Melle, en bleef zo in Eerste Klasse.

Clubs 
Veertien ploegen speelden in 2008/09 in Eerste Klasse. De meeste clubs (10) kwamen uit Vlaanderen, slechts twee clubs kwamen uit Wallonië en twee uit Brussel. De best vertegenwoordigde provincie was West-Vlaanderen met 4 clubs.

Eindstand 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, E: eindronde

Referenties 
Website KBVB - Archief

2008/09
Competitievoetbal 2008/09